Sposito ist der Familienname folgender Personen:
 Carlo Sposito (1924–1984), italienischer Schauspieler
 John Sposito (* 1958), italienischer Komponist und Künstler
 Luigi Sposito (1921–2004), italienischer römisch-katholischer Bischof

Siehe auch:
 Esposito